Гащенко Олексій Михайлович (1965—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гащенко Павло Петрович (* ? — † 1933) — кобзар і лірник «харківської школи».